Il toponimo Runcu può riferirsi a diverse località della Romania:
Runcu, comune del distretto di Dâmbovița
Runcu, comune del distretto di Gorj
Runcu, comune del distretto di Vâlcea
Runcu Salvei, comune del distretto di Bistrița-Năsăud